Никола́й Кочетко́в:
 Кочетков, Николай Георгиевич (1927—2002) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Кочетков, Николай Данилович (1925—1992) — советский работник промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Кочетков, Николай Константинович (1915—2005) — химик-органик, академик РАН, профессор. Герой Социалистического Труда.
 Кочетков, Николай Павлович (1918—2016) — военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кочетков, Николай Фёдорович (1905—1980) — советский политический деятель, председатель Горьковского горисполкома.
 Кочетков, Николай Яковлевич (1918—1988) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.